«Je sais que la Terre est plate» () — четвертий альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий у 2008 році.

Композиції 
Le vent de l'hiver (3'29)
Je sais que la Terre est plate (2'30)
Adieu Haïti (en duo avec Frederick Toots Hibbert) (3'02)
Le petit train (3'17)
Sixième étage (3'22)
La jonque (3'06)
Quand c'est toi qui conduis (3'06)
Concordia (3'20)
Tess (3'37)
Les limites du monde (3'27)
Transsibérien (instrumentale) (3'04)

Інформація 
Artwork By – L'Araignée
Banjo, Backing Vocals – Tony Visconti
Bass – Alain Verderosa, Laurent Vernerey, Simon Edwards
Bass, Backing Vocals – Gail Ann Dorsey
Charango – Foster Rodriguez
Drums – Mathieu Rabaté, Richard Kolinka, Tony Allen, Zachary Alford
Guitar [Rhythm] – Carlos Alomar
Guitar, Piano, Organ, Synthesizer – Raphael*
Koto [Guzhen], Backing Vocals – Ying Rao
Mixed By – François Delabrière (tracks: 2), Renaud Letang (tracks: 3 to 5, 7, 9), Tony Visconti (tracks: 1, 6, 8, 10, 11)
Percussion – Mino Cinelu
Photography – Gildas Boclé
Recorded By – Jean Lamoot, Laurent Binder
Strings – Christophe Briquet, David Braccini, Delphine Capucon*, Karen Brunon
Synthesizer, Piano, Organ, Bass, Saxophone, Clarinet, Flute – Robert Aaron
Vielle [Chinese] – Gan Guo
Zither [Cymbalum] – Fabian Andreescu

Альбоми Raphaël